Szabó Dénes (1856–1918) orvos, egyetemi tanár
Szabó Dénes (1901–1978) orvos, sebész
Szabó Dénes (1907–1982) erdélyi magyar fényképész
Szabó Dénes (1910–1993) magyar gépészmérnök, faipari mérnök, egyetemi tanár
Szabó Dénes (1913–1994) nyelvész
Szabó Dénes (1929–2018) kanadai magyar kriminológus
Szabó Dénes (1947) zenepedagógus, karnagy

Szabó Dénes Zoltán, Szabó D. Zoltán (1932) magyar gépészmérnök, író